Парламентские выборы в Гренландии прошли 6 апреля 2021 года вместе с местными выборами. Партия Народное сообщество получила наибольшее число голосов.

Результаты

Примечания 

Гренландия
Выборы в Гренландии